Franciszek Pacek (1893–1917) – rymarz, żołnierz 2 pp Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (pośmiertnie 6 czerwca 1931) i Krzyżem Walecznych
 Franciszek Pacek (1894–1971) – podpułkownik artylerii Wojska Polskiego
 Franciszek Pacek (ur. 1894) – wiertacz kopalni nafty, żołnierz 4 pp Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (25 lutego 1932)

Przypisy